Termenul înșelătorie se referă la mai multe articole, precum:

Paronime 
 
 
  sau pungășie
 
 contrafacere
 
 prefăcătoria
 frauda
 impostura
 
 minciuna

Element fizic 
"Înșelăciune" ca denumire de elemente utilizate în diferite activități umane cu animale:

Biologie 
 numele comun al plantei Lactuca perennis
 Înșelătoare, denumirea comună a ciupercii Entoloma sinuatum

În plus 
 , topic literar
 
 , telenovelă
Dezambiguizare